Breisgau steht für:

 Breisgau, Region im Südwesten Baden-Württembergs zwischen Oberrhein und Schwarzwald
 Breisgau (Fernsehreihe), deutsche Fernsehfilmreihe
 Breisgau – Bullenstall, deutsche Fernsehfilm (2021)
 Breisgau – Nehmen und Geben, deutsche Fernsehfilm (2022)